Marth může být:

 Marth (Durynsko) – obec v německé spolkové zemi Durynsko
 Marth (kráter na Měsíci) – kráter na Měsíci
 Marth (kráter na Marsu) – kráter na Marsu

příjmení osob

 Albert Marth (1828–1897) – německý astronom
 Tommy Marth (1978–2012) – americký saxofonista

Rozcestníky - příjmení